Con International style (italiano: stile internazionale) ci si può riferire a:

International Style – nome inglese con cui è noto il movimento moderno
International Style – nel design e in Italia tradizionalmente contrapposto all'italian style
International Style – stile tipografico che ricerca soprattutto chiarezza e leggibilità.
International Style nella danza